Артур Юттнер (; нар. 18 серпня 1908, Катовіц, Верхня Сілезія — пом. 1 грудня 2003, Брамштедт, Нижня Саксонія) — німецький офіцер.
 Ганс Юттнер () (2 березня 1894 — 24 травня 1965) — СС-обергруппенфюрер та генерал Ваффен-СС, начальник штабу Головнокомандування Вермахту «Резерв».